Rammtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rammtjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (8,34 ha)
Västra Rammtjärnen, sjö i Arvika kommun, 
Östra Rammtjärnen, sjö i Arvika kommun,  (9,48 ha)
Rammtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (11,7 ha)

Se även
Ramtjärn,  (2,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn